Nienna kan avse:

Nienna (djur) – ett släkte av urinsekter
Nienna (Valier) – en Valier i J.R.R. Tolkiens fiktiva värld